Franz Xaver Gerl (1764-1827), chanteur d'opéra autrichien ;
 Josef Gerl (1912-1934), socialiste autrichien.